El Palmar puede referirse a:

 en la Argentina:
 El Palmar, paraje del departamento San Fernando, Provincia del Chaco;
 Villa Rural El Palmar, localidad del departamento Quitilipi, Provincia del Chaco;
 Parque Nacional El Palmar, en la Provincia de Entre Ríos;

 en España:
 El Palmar o Lugar de Don Juan, pedanía de Murcia;
 El Palmar, pedanía de Valencia;
 El Palmar, localidad de Tenerife;
 El Palmar de Troya, municipio de Sevilla;
 El Palmar de Vejer, pedanía de Cádiz;

 en Guatemala:
 El Palmar, municipio del departamento de Quetzaltenango;

 en México:
 El Palmar, yacimiento arqueológico en el estado de Campeche;
 El Palmar, reserva ecológica en el estado de Yucatán;

 en Panamá:
 El Palmar, corregimiento de la provincia de Coclé;
 El Palmar, corregimiento de la provincia de Chiriquí;
 en Venezuela:
 El Palmar, localidad del estado Bolívar.